Vitrac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Homonymie vraie 

 Vitrac, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Vitrac, commune française du département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Vitrac, ancienne commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Laroque-Timbaut ;
 Vitrac, commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Homonymie partielle 
 Vitrac-en-Viadène, ancienne commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie, intégrée à Argences-en-Aubrac ;
 Vitrac-Saint-Vincent, anciennement appelée Vitrac, commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Vitrac-sur-Montane, anciennement appelée Vitrac, commune française du département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Roger Vitrac (1899-1952), poète et dramaturge français ;
 Sandrine Vitrac (1970-), joueuse internationale de rink hockey.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France